120 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 46 км к северо-востоку от станции Слюдянка I в западной части села Маритуй.
Остановочный пункт 120 км назван по своему расстоянию от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
 В 1905 году введена в эксплуатацию линия Кругобайкальской железной дороги Байкал — Слюдянка II.
 В 1956 году линия Иркутск — Байкал была выведена из эксплуатации, образовалась тупиковая ветка Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги